Asilo de Hermanitas de los Pobres puede hacer referencia a:
 Asilo de las Hermanitas de los Pobres (doctor Esquerdo), Madrid, España
 Asilo de las Hermanitas de los Pobres (Zurbarán), Madrid, España
 Asilo de las Hermanitas de los Pobres (Málaga), Málaga, España
 Asilo de las Hermanitas de los Pobres de Santiago, Chile